A Nižná településnév jelentései:

Nézsnafalva (Nizsna) szlovákiai község szlovák neve a Pöstyéni járásban
Nizsna szlovákiai község szlovák neve a Turdossini járásban